Ефремов, Георгий:
 Ефремов, Георгий Захарович (Ефруш; 1916—1941) — советский марийский писатель, поэт и драматург, переводчик, литературовед, педагог.
 Ефремов, Георгий Исаакович (род. 1952) — российский поэт и переводчик, публицист, педагог.
 Ефремов, Георгий (Юрий) Константинович (1913—1999) — советский и российский физикогеограф, поэт.